Lelemi steht für:
 Lelemi (Ethnie), Volk in Ghana und Togo
 Lelemi (Sprache), Sprache der Lelemi